konwerter satelitarny
 konwerter mocy
 program komputerowy do przetwarzania plików jednego formatu na inny (np. .docx na .doc lub .flv na .avi)

Zobacz też: konwertor